Konopki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Konopki (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, bis 1938: Konopken, 1938 bis 1945 Mühlengrund (Ostpr.), Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Konopki (Stupsk), Ort im Powiat Mławski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Konopki (Grajewo), Ort im Powiat Grajewski
 Konopki (Radziłów), Ort im Powiat Grajewski
 Konopki (Bakałarzewo), Ort im Powiat Suwalski

Siehe auch:
 Konopki Chude, Konopki Małe, Konopki-Młode, Konopki Tłuste, Konopki Wielkie
 Konopki-Awissa, Konopki-Białystok, Konopki-Jabłoń, Konopki-Jałbrzyków Stok, Konopki-Klimki, Konopki-Kolonie, Konopki-Monety, Konopki-Pokrzywnica
 Kolonia Konopki